Виттлар () — один из 50-ти административных районов Дюссельдорфа (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), расположенный в северной части города (на северо-западе округа 05).

Положение 
Географическое положение относительно выгодное. В районе нет оживлённых автомагистралей, за исключением дороги номер 8, соединяющей Дюссельдорф и Дуйсбург. Здесь отсутствуют железные дороги, за исключением линии метротрама U79. Западной границей района на значительном протяжении является Рейн, но здесь нет ни одного причала.

Виттлар граничит со следующими районами Дюссельдорфа: Кайзерверт, Калькум и Ангермунд. На севере у Виттлара общая граница с Дуйсбургом.

Общая характеристика 
Виттлар относится к числу экономически малоактивных районов города. Здесь отсутствуют промышленные предприятия и крупные торговые заведения. Виттлар — один из самых престижных спальных районов Дюссельдорфа, состоящий из частных малоэтажных жилых домов и вилл, расположенных вдоль Рейна. Здесь живут хорошо обеспеченные горожане. Большую часть территории занимают фермерские сельскохозяйственные угодья.

Улицы 
Всего в Виттларе насчитывается 46 улиц разных типов. Главной считается улица Бокумер (Bockumerstraße), соединяющая все составные части Виттлара в единое целое (в том числе бывшую деревню Бокум) и тянущаяся вдоль Рейна на небольшом удалении. Многие улицы сохранили свой старый деревенский статус, называясь «дорогами» (Weg). Таких улиц в Виттларе насчитывается 14. Одна улица даже называется «тропой» (Roßpfad).

Несколько улиц говорят своими названиями о водных объектах территории (Am Damm, Am Schwarzbach, Zur Schwarzbachmündung, Talweg, Rheinweg, Rheinuferweg).

Часть улиц названы в честь церковных сооружений: Am St. Remigius, Pastoratsweg, Vikarienweg, Wittlaer Kirchweg. О близости к границе Дюссельдорфа напоминает улица Пограничная (Grenzweg).

Достопримечательности 
 Берег реки Рейн со старой береговой милей. Вдоль него проложена велосипедная дорожка и всегда много туристов.
 Католическая церковь Св. Ремигия
 Старинный центр Виттлара

Примечания

Ссылки 

 http://www.duesseldorf.de/bv/05/stadtteile/wittlaer.shtml
 http://www.strassenkatalog.de/ortsteil/duesseldorf-wittlaer-40489.html
 http://onlinestreet.de/strassen/in-D%FCsseldorf.Wittlaer.html

Дюссельдорф-Виттлар